Dies ist eine Liste der Mitglieder des Österreichischen Bundesrates während der IV. Gesetzgebungsperiode des Nationalrats. Die IV. Gesetzgebungsperiode begann am 2. Dezember 1930 und endete am 2. Mai 1934. Da sich die Zusammensetzung des Bundesrates nach Landtagswahlen laufend ändert, orientiert sich die Unterteilung an den jeweiligen Gesetzgebungsperioden des Nationalrats.

Weblinks 
 Mitglieder des Bundesrates während der IV. Gesetzgebungsperiode auf den Seiten des österreichischen Parlaments

04